A 2008-as Superbike európai nagydíj volt a Superbike világbajnokság tizenegyedik, a Supersport világbajnokság tizedik futama. A versenyt a Donington Parkban rendezték szeptember 5. és 7. között.

Végeredmény

Superbike

Első verseny

Második verseny

Supersport

E
Superbike nagydíjak
Supersport nagydíjak
Motorversenyzés az Egyesült Királyságban